Euprymna är ett släkte av bläckfiskar. Euprymna ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Euprymna